Гринсберг (Greensburg) — город в Луизиане, США, а также приходской центр прихода Сент-Хелена. На 2010 год население составляло 718 человек. Гринсберг — часть городской-зоны Батон-Руж.

Гринсберг — один из старейших городов Луизианы. В нём есть старый земельный офис, и старая приходская тюрьма XIX века, которые были зачислены в Национальный реестр исторических мест США. Во время гражданской войны в США, генерал союзных войск Альберт Линдли Ли () вышел из Батон-Ружа с дивизией кавалерии 5 октября 1864 года и совершил набег на Гринсберг, где его солдаты уничтожили дубильню с 2000 кусками кожи, а также они захватили большую партию хинина.

География 
Согласно Бюро переписи населения США, всего город занимает территорию в 6,5 км², из которых 0,40 % — водная поверхность. Гринсберг находится в примерно 67 м над уровнем моря.

Климат 
Согласно классификации климатов Кёппена, в Гринсберге субтропический океанический климат (Cfa), отличающийся жарким, влажным летом и мягкой, впредь до холодной, зимой.

Население 
Согласно переписи населения 2010 года, в Гринсберге жило 718 человек, плотность населения — 109,79 человек/км². Из 718 человек, 66,72 % — белые, 32,96 % — афроамериканцы, 0,16 % — азиаты, 0,79 % — латиноамериканцы, 0,16 % — люди двух или более рас.

Образование 
Гринсберг, и весь приход Сент-Хелена, обслуживается школьной системой прихода Сент-Хелена (англ. St. Helena Parish School System). Из школ можно выделить:

 Центральная начальная школа Сент-Хелены (; от яслей до 4 класса)
 Центральная средняя школа Сент-Хелены (; от 5 до 8 класса)
 Центральная высшая школа Сент-Хелены (; от 9 до 12 класса)

Примечания

Ссылки 

Города Луизианы
Приходские центры Луизианы